Selbsttest steht für:

 Built-in self-test (BIST), Selbsttest eines elektronischen Bausteins mit eingebauter Testschaltung
 Power-on self-test (POST), Selbsttest beim Einschalten eines elektronischen Gerätes
 Selbsttest (Medizin), von einer Person an sich selbst durchgeführter medizinischer Test
Siehe auch:
 Selbstversuch